Ruah ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Ruah (* 1983), portugiesisch-amerikanische Schauspielerin
 Maurice Ruah (* 1971), venezolanischer Tennisspieler

Siehe auch:
 Rua